Shamrock est le nom autochtone du trèfle irlandais, symbole du pays.

Patronyme 

 Ken Shamrock
 Frank Shamrock

Toponyme 
 Shamrock, ville située en Oklahoma ;
 Shamrock, ville du Texas ;
 Le lac Shamrock, lac de Californie ;
 .

En sport 
 Shamrock Rovers, un club de football irlandais.
 Match de football Shamrock Rovers XI – Brésil, match international entre une sélection de joueurs de l'île d'irlande (Irlande et Irlande du Nord réunies et l'équipe nationale du Brésil.
 Shamrock Park, un stade de football à Portadown, Irlande du Nord.
 Shamrocks de Montréal club de hockey sur glace canadien.

Bateaux 
 Shamrock, voilier challenger lors de la Coupe de l'America 1899.
 Shamrock II, voilier challenger lors de la Coupe de l'America 1901.
 Shamrock III, voilier challenger lors de la Coupe de l'America 1903.
 Shamrock III, chalutier de grande pêche fécampois, plusieurs fois commandé par Jean Recher. Il apparait, sous son nom réel,  dans Le Crabe-tambour, film de Pierre Schoendoerffer (1977) où il est alors commandé par « l'homme au chat noir ».
 Shamrock (1899), barge de Tamar construite par Frederick Hawke.
 Shamrock V, voilier mis en chantier en 1930

Divers 
 SHAMROCK est l'indicatif d'appel radio OACI de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus.
 Zeche Shamrock, une mine de charbon à Herne (bassin de la Ruhr), fermé en 1967.
 Shamrock est un personnage de fiction de Marvel Comics.
 Project SHAMROCK, programme de COMINT (interception des télécommunications) américain mis à jour par la Commission Church en 1975.
 Ultramar Diamond Shamrock, une entreprise canadienne.
 Shamrock Holdings un fonds d'investissements américain fondé par Roy Edward Disney.
 Shamrock (Marcus) est un personnage fictif, pilote et ailier de Garuda 1 Talisment dans le jeu .
 Le jardin Shamrock situé à Varengeville-sur-Mer est la plus grande collection d'hortensias au monde présentant plus d'un millier de variétés différentes.
 The Shamrock, groupe de twist pop-rock originaire de Suisse, actif de 1960 à 1971.

Voir aussi